Charles Martinet, Amerikaans stemacteur
 Charles Martinet, Zwitsers wielrenner